Плосковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Плосковская волость (Невельский уезд) — в составе Витебской губернии
 Плосковская волость (Волоколамский уезд) — в составе Московской губернии
 Плосковская волость (Тираспольский уезд) — в составе Херсонской губернии
 Плосковская волость (Мышкинский уезд) — в составе Ярославской губернии